Ricardo Fonseca puede referirse a:

 Ricardo Fonseca Aguayo, parlamentario chileno.
 Ricardo Marcelo Fonseca, historiador del derecho brasileño.